Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo to dziesiąty i ostatni etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 21–24 marca. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym i starcie masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
2019 w Norwegii
Biathlon w Norwegii
Sport w Oslo